Grabowo ist der Name folgender Orte in Deutschland und in Polen:

in Deutschland:
 Grabowo, 1938 bis 1945 Buchental, Kreis Allenstein, Ostopreußen, nach 1945: Grabowo (Purda), untergegangenes Dorf im Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Grabowo, 1938 bis 1945 Hasenheide, Kreis Neidenburg, Ostpreußen, seit 1945: Grabowo Leśne im Powiat Nidzicki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Grabowo, 1938 bis 1945 Buchenfelde, Kreis Rosenberg, Westpreußen, seit 1945: Grabowo (Biskupiec) im Powiat Nowomiejski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

in Polen:

Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Grabowo (Gołdap) (Grabowen (1938–1945 Arnswald), Kreis Goldap, Ostpreußen)
 Grabowo (Janowo) (Groß Grabowen (1938–1945 Großeppingen), Kreis Neidenburg, Ostpreußen)
 Grabowo (Lubawa) (Grabau, Kreis Löbau, Westpreußen)
 Grabowo (Mrągowo) (Grabowen (1938–1945 Grabenhof), Kreis Sensburg, Ostpreußen)
 Grabowo (Purda) (Grabowo, (1938–1945 Buchental), Kreis Allenstein, Ostpreußen)

Woiwodschaft Großpolen:
 Grabowo (Trzemeszno)
 Grabowo (Gołańz)

Woiwodschaft Kujawien-Pommern:
 Grabowo (Pruszcz)

Woiwodschaft Masowien:
 Grabowo Krasnosielc
 Grabowo (Goworowo)
 Grabowo (Olszewo-Borki)
 Grabowo (Zaręby Kościelne)
 Grabowo (Przasnysz)
 Grabowo (Zawidz)

Woiwodschaft Podlachien:
 Grabowo (Augustów)
 Grabowo (Powiat Kolneński); Sitz der Gmina Grabowo
 Grabowo (Śniadowo)
 Grabowo (Dąbrowa Białostocka)

Woiwodschaft Pommern:
 Grabowo (Sadlinki) (Groß Grabau, Kreis Marienwerder/Ostpreußen)
 Grabowo (Suchy Dąb)

Woiwodschaft Westpommern:
 Grabowo (Bialy Bór) (Grabau, Kreis Neustettin/Pommern)
 Grabowo (Chojna) (Grabow, Kreis Königsberg (Neumark)/Brandenburg)
 Grabowo (Kamień Pomorski) (Grabow, Kreis Cammin/Pommern)
 Grabowo (Łobez) (Grabow, Kreis Regenwalde/Pommern)
 Grabowo (Malechowo) (Martinshagen, Kreis Schlawe/Pommern)
 Grabowo (Siemyśl) (Stubbenberg, Kreis Kolberg-Körlin/Pommern)
 Grabowo (Stargard) (Buchholz, Kreis Stargard/Pommern)
 Grabowo (Stettin), Ortsteil von Stettin (Grabow)

Grabowo (russisch Грабово) ist der Name folgender Orte in Russland:
 Grabowo (Pensa), Dorf in der Oblast Pensa
 Grabowo (Pskow), Dorf in der Oblast Pskow

Siehe auch:
 Grabowo Bobowskie
 Grabowo Kościerskie (Alt Grabau, Kreis Berent/Westpreußen)
 Grabowo Królewskie
 Grabowo Leśne (Grabowo, 1938–1945 Hasenheide, Kreis Neidenburg/Ostpreußen)
 Grabowo Parchowskie
 Grabowo Wielkie
 Grabowo-Kolonia
 Hrabowo